Nam Định (provincie)
 Nam Định (rivier)
 Nam Định (stad)